Gröning är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Bruno Gröning (1906–1959), tysk helare
 Caspar Gabriel Gröning (1752–1799), tysk jurist och författare
 Lotta Gröning (född 1957), svensk journalist och historiker
 Martin Gröning (död 1521), tysk humanist
 Oskar Gröning (1921–2018), tysk SS-man
 Yvonne Gröning (född 1939), svensk journalist och författare

Svenska efternamn
Tyska efternamn